Ulrika Eleonora Kyrkokör har sin bas i Ulrika Eleonora kyrka, Marylebone, London och består av cirka 40 medlemmar.

Kören har bland annat samarbetat med Anne Sofie von Otter, pianisten Bengt Forsberg samt delar av The Real Group. De gör även årliga konserter på platser så som St Paul's Cathedral, Westminster Cathedral, Wigmore Hall samt Svenska Ambassaden och residenset i London. Utöver detta har de framfört verk i Paris, Frankrike samt Dinant, Belgien.

Externa länkar
Ulrika Eleonoras körer

Brittiska körer
Relationer mellan Storbritannien och Sverige
Svenska körer
Musikgrupper från London